

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Posady – część wsi Warężyn w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Posady – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno